Tommy Karlsson – szwedzki skoczek narciarski
 Tommy Karlsson – szwedzki żużlowiec